Magni (mythologie), een figuur uit de Noordse mythologie 
Magni (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Magni (Samarate), een Italiaans motorfietsmerk
Magni Grenivík, een voetbalclub uit IJsland

Personen met de achternaam Magni
Fiorenzo Magni, een Italiaanse wielrenner
Marcello Magni, een (stem)acteur